Hormiguera puede referirse a:

 la población española de Hormiguera, en la provincia de Cantabria; 
 el nombre común de la planta Prunus dulcis; o
 el nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.